Buttrose ist der Familienname folgender Personen:

 Ita Buttrose (* 1942), australische Journalistin und Herausgeberin
 Larry Buttrose (* 1952), australischer Schriftsteller